Bill Collins (1882-1961) – giocatore di baseball statunitense
 Bill Collins (1920-2010) – calciatore nordirlandese
 Bill Collins (1928-2006) – golfista statunitense
 Bill Collins (1943) – hockeista su ghiaccio canadese
 Bill Collins (1950) – velocista statunitense
 Bill Collins (1953-2008) – cestista statunitense